— дебютный сингл, исполненный японским певцом Хироаки «Томми» Томинагой, членом музыкальной рок-брасс группы Bluff. Автором текста выступает , композитором — Кохэй Танака, аранжировкой занимался Ко Отани. Сингл использовался в качестве открывающей темы к аниме-экранизации манги 1987 года — JoJo's Bizarre Adventure, первой арки Phantom Blood.. Раннее Фудзибаяси и Танака работали над совместными синглами, например, альбома We Are! к аниме One Piece. Задачей Томинаги заключалась в придаче песне «духа старого аниме», которая должна была бы вызвать у слушателя чувство ностальгии. При этом Дзюн Ямамото из журнала Billboard, отметил, как через песню сумел ощутить страсть и амбиции Джонатана Джостара в его борьбе с Дио Брандо.

После выпуска сингл занял 14 место в списке чартов по версии Oricon: сначала занял 52 место в списке хит-парадов Японии года, но затем поднялся на 19 место. В списке хит-парадов для аниме сингл Sono Chi no Sadame занял 5 место, а в списке независимых синглов — 10. Синглу удавалось сохранять место в списке чартов в течение 12 недель после выпуска, при этом выпуск следующего сингла — Bloody Stream, повлиял на кратковременный рост популярности Sono Chi no Sadame, подняв его с 65 на 41 место за неделю в списке чартов.

Сингл

Текст

Примечания

Ссылки 

JoJo’s Bizarre Adventure